Ez a lista Bosznia-Hercegovina Elnöksége elnökeit sorolja fel.

A Bosznia-hercegovinai Népköztársaság Népgyűlése elnökségének elnökei (1945–1953)

A Bosznia-hercegovinai Szocialista Köztársaság Népgyűlése elnökei (1953–1974)

A Bosznia-hercegovinai Szocialista Köztársaság Elnökségének elnökei (1974–1992)

A Bosznia-hercegovinai Köztársaság elnöke (1992–1996)

Bosznia-Hercegovina Elnöksége elnökei (1996-tól)

Államfők listái
E